Südmark steht für:

 Verein Südmark, ein 1889 in Graz gegründeter Verein
 SC Südmark Wien, ein ehemaliger Fußballverein in Wien
 Katholischer Studenten-Verbindung (KStV) Südmark zu München
 Südmark (Schiff), ein 5870 BRT großes HAPAG-Frachtschiff, welches 1914 im Indischen Ozean von der britischen Marine gekapert wurde
 NS-Bezeichnung für die Reichsgaue Steiermark und Kärnten (inkl. Osttirol und das Südburgenland)